Piętka – kima, ukształtowanie konturu elementu architektonicznego (profil architektoniczny) w kształcie litery "S". Profil najczęściej stosowany przy podparciu poziomych elementów, np. gzymsów.

Zobacz też 
 kimation

Detale architektoniczne